Гвинея принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 4 спортсмена в трёх видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Гвинеи нёс дзюдоист Фасине Кейта.

На летних Олимпийских играх 2012 Гвинея вновь не сумела завоевать свою первую олимпийскую медаль. Все спортсмены в команде Гвинеи впервые принимали участия в Олимпийских играх.

Состав и результаты

Дзюдо 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Женщины
Беговые виды

Плавание 

Женщины

Примечания

Ссылки 

 

Гвинея
2010-е годы в Гвинее